Božica je lahko:
 Božica (ime) - osebno ime
 Božica, Srbija - naselje v Srbiji